RMC pode significar:

 Região Metropolitana de Campinas
 Região Metropolitana do Cariri
 Região Metropolitana de Curitiba
 Radio Monte Carlo
 Rio Music Conference
 Rede Matogrossense de Comunicação

Desambiguações de siglas